Glaucidium kan syfta på:

 Glaucidium (växter) – ett släkte av växter.
 Glaucidium (ugglor) – ett släkte av ugglor.

Glaucidium